Bertrix (Waals: Bietris) is een plaats en gemeente in de Belgische provincie Luxemburg. De gemeente telt ruim 8000 inwoners.

Kernen

Deelgemeenten

Overige kernen

Demografische evolutie

Demografische evolutie voor de fusie

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1970=volkstellingen, 1976= inwoneraantal op 31 december

Demografische evolutie van de fusiegemeente
Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari

Politiek

Burgemeesters 
Burgemeesters van Bertrix waren:
 -2010: Olivier Boclinville. Overleed tijdens zijn ambtsperiode
 2010-2018: Michel Hardy
 2019-heden: Mathieu Rossignol

Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976

Zie ook 
 Lijst van beschermd erfgoed in Bertrix

Partnersteden 

 : Charmes sinds 1967
 : Church Point sinds 1992
 : Rusca Montană sinds 1990

Externe links 
 Website van de gemeente

Plaats in Luxemburg (provincie)